Максимовский сельский совет ()

Запорожская область 
 Максимовский сельский совет — Вольнянский район.

Полтавская область 
 Максимовский сельский совет — Карловский район.
 Максимовский сельский совет — Кременчугский район.

Тернопольская область 
 Максимовский сельский совет — Збаражский район.

Черкасская область 
 Максимовский сельский совет — Уманский район.

Черниговская область 
 Максимовский сельский совет — Козелецкий район.